Залесье () — село,
Конюховский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123084805. Население по переписи 2001 года составляло 70 человек .

Географическое положение 
Село Залесье находится на расстоянии в 3,5 км от села Конюхи.

История 
 1462 год — дата основания.

Примечания